Всероссийская шахматная олимпиада проходила с 4 по 24 октября 1920 года в Москве (Камергерский переулок, дом 5/7 стр.1). Позже этот турнир был признан первым чемпионатом СССР.

Турнир проводился по инициативе и при содействии руководящих деятелей Всевобуча Н. И. Подвойского и А. Ф. Ильина-Женевского. «Первого октября в Москве состоится шахматный турнир. Приказываю широко оповестить округ о предстоящем турнире. Помещение и продовольствие Москве обеспечено» (из телеграммы Всевобуча).

Олимпиада началась на 3 дня позже ранее установленного срока. 16 участников из 8 городов — Москва (6 шахматистов), Петроград (4), Нижний Новгород, Саратов, Вильно, Лодзь, Могилёв, Ямбург — по 1, в том числе 5 мастеров: А. А. Алехин, Б. М. Блюменфельд, Г. Я. Левенфиш, А. И. Рабинович, И.Л.  Рабинович. На протяжении всего турнира лидировал А. А. Алехин, он стал 1-м чемпионом Советской России (12 очков); 2-е место занял П. А. Романовский (11 очков; присвоено звание мастера); 3-е — Г. Я. Левенфиш (10).

Одновременно с Всероссийской шахматной олимпиадой проводился побочный турнир — 3 группы по 9 шахматистов в каждой; в финал допускались по 3 победителя из каждой группы.

Турнирная таблица

Литература 

 ;
 С. Б. Воронков Шедевры и драмы чемпионатов СССР. 1920—1937. Том 1, Москва: Рипол классик, 2007. ISBN 978-5-386-00016-5.

Ссылки 

Воронков С. Шахматный пир во время чумы (на сайте ChessPro.ru)

1920 год в Москве
Чемпионаты СССР по шахматам
1920 год в шахматах
Шахматные турниры в Москве
Октябрь 1920 года
Спорт в России в 1920 году